Plusieurs villes ou communes possèdent une place des Arcades :

Belgique 
 Place des Arcades à Bruxelles

France 
 Place des Arcades à Épernay
 Place des Arcades à Valbonne

Notes et références 

Arcades